Marcação (Paraíba) — município brasileiro do estado de Paraíba
 Marcação (náutica) — ângulo entre linha de proa de um navio e ponto